Detta är en lista över de 124 kommunerna i departementet Corse-du-Sud på Korsika i Frankrike.

Corse-du-Sud
Kommuner Corse-du-Sud